Щербов — фамилия.

 Щербов, Андрей Владимирович (род. 1992) — российский хоккеист, чемпион Универсиады-2017.
 Щербов, Владимир Георгиевич (1907—1986) — советский футбольный судья.
 Щербов, Евгений Георгиевич (1910—1984) — советский хоккеист и футболист.
 Щербова, Ольга Осиповна (1919—2004) — советская хоккеистка.
 Щербов, Павел Егорович (1866—1938) — русский художник-карикатурист.